Radioactive signifie radioactif en anglais. Ce mot désigne aussi notamment :

Musique 

Radioactive est une chanson de la chanteuse Marina & the Diamonds sortie en 2011.
Radioactive est une chanson de la chanteuse Rita Ora sortie en 2012.
Radioactive est une chanson du groupe Imagine Dragons sortie en 2012.
Radioactive est un album de Yelawolf sorti en 2011.

Film 
 Radioactive, film biographique réalisé par Marjane Satrapi, sorti en 2019.

Autres
Radioactive Records est un label musical américain.